Bartram est un patronyme porté notamment par :

 Jan Bartram (1962-), footballeur danois ;
 John Bartram (1699-1777), botaniste américain ;
 Laurie Bartram (1958-2007), actrice américaine ;
 Sam Bartram (1914-1981), footballeur anglais ;
 Walter Bartram (1893-1971), homme politique allemand ;
 William Bartram (1739-1823), naturaliste américain.

Homonymie de patronyme